Андре́евский сельсове́т — сельское поселение в Сергачском районе Нижегородской области. Административный центр — село Андреевка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 132-З сельские поселения Андреевский сельсовет, Воскресенский сельсовет и Сосновский сельсовет объединены в сельское поселение Андреевский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Сергачского района
Сельские поселения Нижегородской области